Цедерхаус () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Тамсвег.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Альфред Пфайфенбергер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города земли Зальцбург